Treeful of Starling è un album in studio del cantautore canadese Hawksley Workman, pubblicato nel 2006.

Tracce 
A Moth is Not a Butterfly – 3:25
Hey Hey Hey (My Little Beauties) – 3:08
You Are Too Beautiful – 3:40
You and the Candles – 5:04
Rain – 3:01
When These Mountains Were the Seashore – 3:56
It's a Long Life to Always Be Longing – 4:40
Goodbye to Radio – 3:51
Ice Age – 5:12

Collegamenti esterni